Merkez peut désigner :

Toponymes

Merkez : un quartier du district d'Avcılar à Istanbul ;
 Merkez : un quartier du district de Bağcılar à Istanbul ;
 Merkez : un quartier du district de Beykoz à Istanbul ;
 Merkez : un quartier du district Çekmeköy de à Istanbul ;
 Merkez : un quartier du district d'Esenyurt à Istanbul ;
 Merkez : un quartier du district d'Eyüpsultan à Istanbul ;
 Merkez : un quartier du district de Gaziosmanpaşa à Istanbul ;
 Merkez : un quartier du district de Güngören à Istanbul ;
 Merkez : un quartier du district de Kâğıthane à Istanbul ;
 Merkez : un quartier du district de Sarıyer à Istanbul ;
 Merkez : un quartier du district de Şişli à Istanbul.

Homonymie de toponyme